Acaulosporaceae är en familj av svampar. Acaulosporaceae ingår i ordningen Diversisporales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Svampar
Acaulosporaceae